Untitled — восьмий студійний альбом американського гурту Korn, виданий влітку 2007 року лейблом Virgin Records.

Трек-лист 
 "Intro"  	1:57
	"Starting Over"  	4:02
	"Bitch We Got a Problem"  	3:22
	"Evolution"  	3:37
	"Hold On"  	3:06
	"Kiss"  	4:10
	"Do What They Say"  	4:17
	"Ever Be"  	4:48
	"Love and Luxury"  	3:00
	"Innocent Bystander"  	3:28
	"Killing"  	3:36
	"Hushabye"  	3:52
	"I Will Protect You"  	5:29
	"Sing Sorrow"  	4:33

Посилання 

 

Альбоми Korn
Музичні альбоми 2007
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Липень 2007
Події 31 липня